Сечь (лесная вырубка, лагерь), в разный период времени сокращённое название образований и топонимов:
 Запорожская Сечь:
 Хортицкая Сечь — административный и военный центр запорожского казачества.
 Базавлукская Сечь — административный центр запорожского низового казачества.
 Томаковская Сечь — административный центр запорожского низового казачества.
 Никитинская Сечь — административный и военный центр запорожского казачества.
 Чертомлыкская Сечь — административный и военный центр запорожского казачества, в период с 1652 года по 1708 год.
 Каменская Сечь — административный центр запорожского низового казачества, в период с 1710 года по 1711 год.
 Алешковская Сечь — административный центр запорожского низового казачества, в период с 1711 года по 1734 год.
 Новая (Подпольненская) Сечь — административный и военный центр запорожского казачества в 1734—1775 годах.
 Задунайская Сечь — административный и военный центр запорожского казачества.

Топоним 
 Новая сечь — село, Кияницкий сельский совет, Сумской район, Сумская область.
 Новая сечь — село, Першотравенский сельский совет, Апостоловский район, Днепропетровская область.
 Новая сечь — село, Коровинский сельский совет, Недригайловский район, Сумская область.
 Сечь — прежнее название хутора Нестеренки, пригорода Люботина.

Иное 
 Карпатская Сечь — организация в Чехословакии, в 1938—1939 годах.
 Полесская сечь — организация Украинской повстанческой армии.

См. также 
 Дорога на Сечь

Примечания